Hulk und das Team S.M.A.S.H. (Originaltitel: Hulk and the Agents of S.M.A.S.H.) ist eine US-amerikanische Zeichentrickserie, die 2013 erstmals ausgestrahlt wurde.

Handlung 
Einzelkämpfer Hulk schließt sich mit den S.M.A.S.H.-Agenten zusammen. Das Team besteht aus Hulks Cousine She Hulk, seinem Vetter Red Hulk, aus A-Bomb und Skaar.

Produktion und Veröffentlichung 
Die Serie wurde von Marvel in den USA produziert. Dabei sind 52 Folgen in 3 Staffeln entstanden.

Erstmals wurde die Serie am 11. August 2013 auf Disney XD in englischer Sprache ausgestrahlt. Die deutsche Erstausstrahlung fand am 19. April 2013 auf der deutschen Version von Disney XD statt.

Episodenliste

Staffel 1

Staffel 2

Staffel 3

Weblinks 
 

Zeichentrickserie
Fernsehserie der 2010er Jahre
Film über Hulk
Disney XD
Fernsehserie (Vereinigte Staaten)